„Hämeenmaa” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Merivoimat:
 „Hämeenmaa” – kanonierka typu Gołub z okresu międzywojennego, ex-rosyjski „Pingwin”
 „Hämeenmaa” – fregata projektu 50 z lat 50. XX wieku, ex-radziecki dozorowiec SKR-69
 „Hämeenmaa” – stawiacz min typu Hämeenmaa z końca XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy okrętów